John Allen peut désigner :
 John Allen, directeur du programme Blue Danube de la bombe atomique britannique ;
 John Allen, (-1833), ancien soldat de l'armée anglaise ayant combattu à Waterloo, premier pionnier de Cary dans le Maine (États-Unis d'Amérique) ;
 John Allen, administrateur des atolls autonomes des Tokelau, dépendances de la Nouvelle-Zélande de 2009 à 2011 ;
 John Manchester Allen (1901-1941), homme politique néo-zélandais ;
 John L. Allen, Jr., (1965-), vaticaniste américain ;
 John F. Allen (1829-1900), inventeur américain d'origine britannique ;
 John A. Allen, malacologiste britannique ;
 John Whitby Allen (1913-1973), modéliste ferroviaire précurseur du modélisme d'atmosphère ;
 John C. Allen (1907-1979), concepteur de montagnes russes ;
 John Campbell Allen (1819-1898), juriste canadien ;
 John R. Allen (1953-), général américain.